CAIR steht für:
 Council on American-Islamic Relations
 Content Aware Image Resizing, siehe inhaltsabhängige Bildverzerrung
 eine Weinkellerei auf Rhodos, siehe Cair (Weinkellerei)
 Opština Čair ist eine mazedonische Gemeinde und Stadtbezirk der Hauptstadt Skopje

CAIR